

Persone 
 Alexander Colyn (1527-1612) – scultore fiammingo
 Bonifacius Colyn (1533-1608) – politico tedesco
 Fetschin Colyn (...–1472) – politico tedesco
 Jakob Colyn (...–1381) – politico tedesco
 Melchior Colyn (1500-1558) – politico tedesco